Сали́-дю-Сала́т (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3132. Всего в состав кантона Сали-дю-Салат входит 22 коммуны, из них главной коммуной является Сали-дю-Салат.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 8534 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Сали-дю-Салат на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Сали-дю-Салат на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна